Odchylacz płomienia (deflektor) – element wyrzutni rakiet w kształcie rury lub tunelu odchylający strumień gazów wylotowych ustawionego pionowo silnika rakietowego na hamowni lub platformie startowej. Zabezpiecza podstawę wyrzutni przed uszkodzeniem pod wpływem ciśnienia gazów i temperatury. Zwykle obficie chłodzony wodą.

Astronautyka